SAD
 Fort Peck, Montana, grad u državi Montana
 Fort Peck (jezero), jezero na rijeci Missouri
 Brana Fort Peck
 Kazalište Fort Peck, izgrađeno za potrebe gradnje brane, radi i danas
 Fort Peck (indijanski rezervat)
 Fort Peck Community College, indijansko sveučilište
 Fort Peck Journal, rezervatske tjedne novine